Rückverfolgung kann sich beziehen auf:

Rückverfolgbarkeit
Backtracking